Rujište je lahko:
 Rujište, Boljevac (Srbija)
 Rujište, Ražanj (Srbija)